Hernán Cortés puede referirse a:

Hernán Cortés, explorador español.
Hernán Cortés, varios buques de la Armada española nombrados en honor al anterior.
Hernán Cortés, pueblo de la provincia de Badajoz.
Hernán Cortés, pintor español.
Calle de Hernán Cortés, vía pública de la ciudad española de Madrid
Monumento a Hernán Cortés, monumento a Hernán Cortés erigido en su ciudad natal de Medellín, España.
Canal Hernán Cortés, en la República Dominicana